U ovoj božićnoj pjesmi prepjevava se Mihejevo proroštvo: "A ti, Betleme, zemljo Judina, nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladalac koji će spasiti narod moj, Izraela".

Poveznice 
 Božićne skladbe

Božićne pjesme